Rosdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rosdorf, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Rosdorf, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,